Аффиксо́ид (от «аффикс» +  «вид») — компонент (корень) сложного или сложносокращённого слова, который близок по словообразовательной роли к аффиксу и имеет схожее значение в многих словах. Подобно тому, как среди аффиксов выделяются приставки («префиксы») и суффиксы, аффиксоиды делятся на  (в начале слов, например «авиа-»: авиалиния, авиамоторный) и  (в конце слов, например «-вед»: языковед, краевед).

Типичный аффиксоид встречается в качестве корня в простых словах (авиация), но встречаются также и аффиксоиды, не входящие в корни слов, например, «гидро-» (гидроэлектростанция, гидрокостюм) и «-дром» (аэродром, космодром). Бывает, что аффиксоид, изначально не являвшийся самостоятельным корнем, впоследствии становится таковым: (авто́ ← автомобиль, видео ← видеозапись).

В СССР с бумом словообразования подобные «корни-приставки» начали появляться в больших количествах, и их отметили в 1950–60-е годы под названиями полуаффикс, аффиксоид, префигированный словоэлемент, относительно свободные/связанные морфемы, субаффикс, радиксоид, агглютинатор. А прижилось — аффиксоид.

Примечания

Литература 
 
 Сенько Е. В. Префиксоиды как сложившаяся система современного русского словообразования  // Современные проблемы науки и образования, № 6, 2014. Владикавказ.
Из БРЭ:
 Современный русский язык. Морфология. М., 1952.
 Григорьев В. П. О границах между словосложением и аффиксацией // Вопросы языкознания. 1956. № 4.
 Лопатин В. В., Улуханов И. С. О некоторых принципах морфемного анализа. (К определению понятия сложного слова в русском языке) // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1963. Т. 22. Вып. 3.
 Шанский Н. М. Аффиксоиды в словообразовательной системе современного русского литературного языка // Исследования по современному русскому языку. М., 1970.
 Григорян Э. А. Принципы классификации суффиксоидов // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1981. № 3.
Морфемы